Stewart Airport är en flygplats i Kanada.   Den ligger i Regional District of Kitimat-Stikine och provinsen British Columbia, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. Stewart Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Stewart Airport är huvudsakligen mycket bergig. Stewart Airport ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Stewart Airport. Trakten runt Stewart Airport är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Stewart,  km väster om Stewart Airport.

I omgivningarna runt Stewart Airport växer i huvudsak barrskog.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i British Columbia